CA, Ca oz. ca ima več pomenov.

CA, Ca 

 IATA oznaka za Air China
 Ca, kalcij
 ISO 3166-1 oznaka za Kanado

Jezikoslovje 

 ca., kratia za latinski circa, slovensko cirka, približno ali okoli
 Ça, francoski kazalni zaimek
 ISO 639 alpha-2 oznaka za katalonščino
 ca, poddomena za katalonsko Wikipedijo

Glej tudi 

Kratice